

Aziende 
 Boon – birrificio belga

Geografia 
 Boon – township della Contea di Wexford, Michigan (Stati Uniti d'America)

Televisione 
 Boon – serie televisiva britannica

Altro 
 Boon – metodo di pagamento utilizzabile su iPhone, Apple Watch, iPad e MacBook in abbinamento con Apple Pay.